Baccia (Bač) – insediamento del comune di Bisterza (Slovenia)
Baccia (Bača pri Modreju) – insediamento del comune di Tolmino (Slovenia)
Baccia (Bača) – fiume della Slovenia 
Valle della Baccia (Baška grapa) – valle della Slovenia in cui scorre l'omonimo fiume.